Laxa steht für:
 ein historisches Stück- und Zählmaß, siehe Laxa (Einheit)

Laxá, das isländische Wort für Lachsfluss,  steht für 25 Flüsse in Island, darunter:
 einen Fluss im Norden Islands zwischen Mývatn und Skjálfandi, siehe Laxá í Aðaldal 
 einen Fluss im Westen Islands mit Mündung in den Hvalfjörður, siehe Laxá í Kjós
 einen Fluss im Nordwesten Islands mit Mündung in den Króksfjörður, siehe Laxá (Króksfjörður)

Laxa ist der Familienname folgender Personen:
 Espiridion Laxa (1929–2009), philippinischer Filmproduzent

Laxå bezeichnet:
 Laxå (Gemeinde), eine Gemeinde in Schweden
 Laxå, der Hauptort dieser Gemeinde

LA-XA steht für:
 , ISO-3166-2-Code der laotischen Provinz

Siehe auch:
 Laxárdalur, nach Flüssen namens Laxá benannte Täler

LAXA